Riahi ist der Familienname folgender Personen:

 Arash T. Riahi (* 1972), österreichischer Filmregisseur
 Arman T. Riahi (* 1981), österreichischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Katajun Riahi (* 1961), iranische Schauspielerin
 Keywan Riahi, österreichischer Energiewissenschaftler
 Mohammad-Amin Riahi (1923–2009), iranischer Geisteswissenschaftler
 Mona Matbou Riahi (* 1990), iranische Improvisationsmusikerin und Komponistin